Вальтер Иванович Клаусон () (2 января 1914 (20 декабря 1913 по старому стилю) — 5 декабря 1988, Москва) — советский партийный и государственный деятель, бывший председатель Совета Министров Эстонской ССР (в 1961—1984 гг.)

Биография 
Родился в нынешнем поселке Толмачево, в то время называвшегося станцией Преображенской и входившего в состав Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии в семье эстонского рабочего.

Трудовую деятельность начал в юношеском 14-летнем возрасте, поступив в 1928 году рабочим на Лужский завод. Однако вскоре перевелся на дорожный участок Ленинградского областного железнодорожного транспорта помощником ученика. Отсюда в 1930 году поступил в Лужский автомобильно-дорожный техникум.

Окончив техникум три года спустя, в 1933 году, долгое время находился на руководящей работе в области. Был техническим руководителем и начальником машинно-дорожных отрядов, директором асфальтобетонного завода, начальником электромеханической части на строительстве шоссейных дорог.

После вхождения Эстонии в состав Советского Союза перевелся в эстонскую столицу, где уже к 1941 году стал главным механиком Таллинского дорожностроительного треста.

В 1941 году был призван в ряды Красной Армии. Первое время он находился на обслуживании «Дороги жизни» под Ленинградом. Но затем, получив офицерское звание, командовал ротой и отдельным инженерным батальоном на Волховском, Северо-Западном и Прибалтийском фронтах.

До начала широкомасштабного наступления советских войск руководил строительством мостов и ремонтом прифронтовых дорог в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях. Во время проведения летних и осенних наступательных операций в 1944 году участвовал в освобождении Опочки, Резекне и Тарту, обеспечивая со своей частью надежность коммуникации войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Был награждён орденом Красной Звезды и несколькими медалями.

После освобождения Эстонии в 1944 году в числе первых специалистов был направлен на организацию восстановления и строительства железных дорог в республике. Занимал должности главного механика, заместителя начальника и начальника управления шоссейных дорог МВД Эстонской ССР.

В 1953 году назначен министром дорожного и транспортного хозяйства Эстонской ССР, которое в том же году было преобразовано в министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог. На этой должности находился в течение года.

С 1954 года находился на должности первого заместителя председателя, а с 1961 по 1984 год — председателя Совета Министров Эстонской ССР.

В 1965 году заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС в Москве.

Был кандидатом в члены ЦК КПСС (1961—1986) и депутатом Верховного Совета СССР 5-9 созывов.

После ухода на пенсию переехал в Москву, где, будучи уже персональным пенсионером Союзного значения, скончался в 1988 году. Однако похоронен был в Таллине.

Награды 
 5 орденов Ленина
 орден Октябрьской Революции
 ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени
 орден Трудового Красного Знамени
 орден Дружбы Народов
 орден Красной Звезды

Сочинения 
 В. И. Клаусон был автором нескольких книг, в том числе изданной в 1967 году книги «Для блага народа», в котором давался обзор достижений существовавшей власти.

Ссылки 
 

Персональные пенсионеры союзного значения
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Народные комиссары и министры Эстонской ССР
Главы правительства Эстонской ССР
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Похороненные в Таллине
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Военные инженеры
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС